CAPS United Football Club - zimbabwejski założony w 1969 r. klub piłkarski z siedzibą w Harare grający obecnie w pierwszej lidze Zimbabwe. Trzykrotny mistrz kraju. Piłkarze Caps United grają na Narodowym Stadionie Sportowym w Harare (pojemność: 60000 miejsc).

Osiągnięcia 
Mistrzostwo Zimbabwe: 1996, 2004, 2005
Puchar Zimbabwe: 1980, 1981, 1982, 1983, 1992, 1997, 1998, 2004
Puchar Niepodległości Zimbabwe: 1992, 1993, 1996, 1997
Tarcza Dobroczynności Zimbabwe: 1996

Caps United Harare
Harare
Kluby piłkarskie założone w 1973